Piatra Albă reprezintă:
 Fie numele mai multor localități:
Piatra Albă, un sat din raionul Ialoveni, Republica Moldova
Piatra Albă, o localitate în comuna Odăile, județul Buzău, România
Piatra Albă, o localitate în fază de proiect, ce urmează a fi construită în comuna Roșia Montană, județul Alba, România

Fie numele unor structuri geologice cum ar fi:
Piatra Albă „La Grunj”, monument al naturii cu statut de rezervație geologică, ce este situat pe raza comunei Mânzălești din județul Buzău.